Seilgymnastik steht für
eine Gymnastikform mit dem Gymnastikseil
Seilgymnastik der Inuit